Cet article présente les résultats détaillés du Simple messieurs de l’édition 1946 des Internationaux de France de tennis qui s'est disputé à partir du 28 juin. En 1946 et 1947, le tournoi a eu lieu après Wimbledon. Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Marcel Bernard, tête de série 13 dans l'épreuve du simple où il s'inscrit tardivement,  préférant initialement se réserver pour les doubles, remporte le tournoi en gagnant ses 3 derniers matches en 5 manches, notamment la finale où il fait un retour de 2 sets à rien. Il est le dernier Français, jusqu'à Roland Garros 1983 et la victoire de Yannick Noah, à remporter un tournoi du Grand Chelem.
Les joueurs non têtes de séries qui ont battu des têtes de séries, mais qui n'ont pas atteint les 1/8 de finale, ont été éliminés au stade des : 
André Jacquemet contre Benny Berthet : 1/16  
Guy Delhomme contre Jacques Sanglier : 1/16  
Jacques Malosse contre Jacques Jamain : 1/16
Les joueurs têtes de série qui ont été battus avant les 1/8 de finale, l'ont été sur les scores suivants : 
Jan Smolinsky (5) contre Paul Féret : 6-2, 6-3, 6-8, 6-3 
Eric John Filby(9)  contre André Jacquemet : 7-5, 7-5, 6-4
Enrique Morea (10) contre Christian Boussus : 6-3, 4-6, 10-8, 2-6, 7-5 
John Burke Wilkinson (14) contre Guy Delhomme : 6-3, 6-1, 6-2 
Tony Mottram (15) contre Roger Dubuc : 6-2, 6-2, 4-6, 6-4 
Josip Palada (16) contre Jacques Malosse : Forfait

Parcours 

|-
|1|| Yvon Petra||align=center|1/2 finale|| Marcel Bernard (13)
|-
|2|| Tom Brown ||align=center|1/2 finale|| Jaroslav Drobný (3)
|-
|3|| Jaroslav Drobný||align=center|Finale|| Marcel Bernard (13)
|-
|4|| Pancho Segura||align=center|1/8 de finale|| Marcel Bernard (13)
|-
|5|| Jan Smolinsky ||align=center| (1/32)|| Paul Féret
|-
|6|| Bernard Destremau||align=center|1/8 de finale|| Dragutin Mitić (11)
|-
|7|| Pierre Pellizza||align=center|1/4 de finale|| Tom Brown (2)
|-
|8|| Ferdinand Vrba||align=center|1/4 de finale|| Yvon Petra (1)
|}

|-
|9|| Eric John Filby||align=center| (1/32)|| André Jacquemet
|-
|10|| Enrique Morea||align=center| (1/32)||  Christian Boussus
|-
|11|| Dragutin Mitić||align=center|1/4 de finale|| Jaroslav Drobný (3)
|-
|12|| Budge Patty||align=center|1/4 de finale|| Marcel Bernard (13)
|-
|13||bgcolor=CCCCFF| Marcel Bernard||align=center|Victoire|| Jaroslav Drobný (3)
|-
|14|| John Burke Wilkinson||align=center| (1/32)|| Guy Delhomme 
|-
|15|| Tony Mottram||align=center| (1/16)|| Roger Dubuc
|-
|16|| Josip Palada||align=center| (1/32)|| Jacques Malosse
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau 
à compléter

Bas du tableau 
à compléter

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1946
France Simple messieurs
Sport en France en 1946
Juin 1946
Sport en juillet 1946